Илья Сергеевич Даревский (18 декабря 1924, Киев — 8 августа 2009, Санкт-Петербург) — советский и российский биолог, , член-корреспондент АН СССР (1987). Заслуженный деятель науки РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 18 декабря 1924 года в Киеве. В документах военной поры национальность указана — поляк. Мать — София Израилевна Даревская (1898—?), работала машинисткой. Детские годы провёл в Ракитном, где отец работал на ликёро-водочном заводе. В начале 1930-х годов семья переехала в Киев, где отец вскоре умер (1934). Ещё будучи школьником, Даревский переписывался по вопросам герпетологии с заведующим герпетологическим отделом Зоологического института в Ленинграде С. А. Черновым. Как-то Чернов получил письмо такого содержания: «Уважаемый Сергей Александрович, пишет вам мать натуралиста Илюши… он забросил учёбу…». Илья Даревский буквально бредил ящерицами, змеями, черепахами, на одном плече у него была татуировка — черепаха, на другом — ящерица. Чернов написал школьнику письмо с увещеваниями. К 1941 году Даревский окончил 9 классов.

В начале войны поступил в ремесленное училище связи, которое готовило военных связистов. В 1942 году стал членом ВЛКСМ. Был призван в действующую армию в декабре 1942 года Барнаульским городским военкоматом (Барнаул). Боевой путь начал зимой 1943 под Смоленском. Был дважды ранен. Окончил войну командиром взвода связи в звании лейтенанта. 9 мая встретил в полевом госпитале в Кёнигсберге, где долечивался после осколочного ранения в ногу.

В 1953 году окончил кафедру зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета Московского университета. Затем уехал работать в Армению, где поступил в аспирантуру Института зоологии АН Армении. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фауна пресмыкающихся Армении и её зоогеографический анализ». Остался работать младшим научным сотрудником в Институте зоологии Академии Наук Армянской ССР, был его учёным секретарем, заведовал сектором.
В 1962 году С. А. Чернов настоял, чтобы руководство Зоологического института в Ленинграде пригласило Даревского на работу в ЗИН с перспективой занять место зав. лабораторией орнитологии и герпетологии (на смену ему самому). Этот пост Даревский занимал с 1962 до 1994 года. В 1962—1976 годах — старший научный сотрудник ЗИН АН СССР, с 1995 главный научный сотрудник Зоологического института РАН (Санкт-Петербург).
 Доктор биологических наук (1967).
 Профессор (1978).
 С 1987 года — член-корреспондент АН СССР по отделению общей биологии, специализация «зоология».
 В 1989 году присвоено звание «Герпетолог года» (Анн-Арбор, США).

В 1997 года испанский ученый Аррибас выделил скальных ящериц из рода Lacerta в отдельный род и назвал его в честь Ильи Сергеевича Darevskia.

Умер в 2009 году. Похоронен на Комаровском кладбище.

Признание 
Избран Президентом Герпетологического общества им. А. М. Никольского при РАН (С.-Петербург) в 1991—2006.
 Член Международного токсикологического общества (1966)
 Член Международной герпетологической лиги (1970)
 Член Европейского герпетологического общества (1980)
 Почетный иностранный член Американского общества ихтиологов и герпетологов (1973).
 Член Американского общества зоологов (1989).
 Профессор-исследователь Калифорнийского университета.
 Почётный член Герпетологического общества имени А. М. Никольского (2006).

Область научных интересов 
Сравнительная зоология, общая герпетология, систематика, фаунистика, экология, морфология, вопросы видообразования, изменчивости земноводных и пресмыкающихся животных, их охрана и др.

Открыл явление партеногенеза у позвоночных животных. Специалист в области филогении и систематики пресмыкающихся и земноводных отечественной и зарубежной фауны.

Семья 
 Первая жена — Ирина Григорьевна Бей-Биенко (1932—1979), энтомолог, кандидат биологических наук, дочь энтомолога Григория Яковлевича Бей-Биенко.
 Сын — Александр Ильич Даревский (род. 1959), выпускник восточного факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.
 Вторая жена (с 1983 года) — Верната Викторовна Гречко (1930—2021), молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

Адреса 
 1997 — Санкт-Петербург, Рашетова ул.,  д. 7, кв. 33.

Труды 
Автор около 300 научных работ и научного открытия (явление партеногенеза у позвоночных животных). Создатель Санкт-Петербургской герпетологической школы.
 Даревский И. С. 1953. О полезной роли живородящей ящерицы в связи с вопросом об оценке хозяйственного значения ящериц нашей фауны // Бюлл. МОИП, отд. биол., 58, 4: 21 — 31.
 Даревский И. С. 1957. Фауна пресмыкающихся Армении и её зоогеографический анализ. Автореф. дисс……канд.биол.наук. Ереван. 24 с.
 Даревский И. С. 1967. Скальные ящерицы Кавказа: Систематика, экология, филогения полиморфной группы кавказских скальных ящериц подрода Archaeolacerta — Л.: Наука. — 214 с.
 Даревский И. С. 1988. Редкие и исчезающие животные: земноводные и пресмыкающиеся — М.: Высшая школа. — 463 с.
 Даревский И. С. 1993. Эволюция и экология партеногенетического размножения у пресмыкающихся // Современные проблемы теории эволюции. М., 1993. С.89—109.

 Даревский И. С. Даниелян Ф. Д. 2001. Естественная аллотриплоидия у некоторых видов скальных ящериц Кавказа и вероятное эволюционное значение этого феномена // Эволюция, экология, видообразование: Материалы конф.памяти Н. Н. Воронцова (1934—2000), 26-27 дек.2000 . — М . — 2001 . −131-133 .
 Чобану Д. Г. Гречко В. В., Даревский И. С. Молекулярная эволюция сателлитной ДНК CLsat ящериц рода Darevskia (Sauria:Lacertidae). // Генетика . 39,11 . — 2003 . — 1527—1541 .
 Даревский И. С. Evolution and ecology of partenogenesis in reptiles (Herpetology, 1992)
 Darevskij I. S., 1984. Lacerta caucasica Mehely 1909 — Kaukasische Felseidechse // Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, band 2/1 (hrsg. von W. Bohme). Wiesbaden: AULA-Verlag.225 — 238 s.
 Darevskij I. S., 1984. Lacerta saxicola Eversmann 1834 — Felseidechse // Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, band 2/1 (hrsg. von W. Bohme). Wiesbaden: AULA-Verlag.345 — 361 s.
 Darevskij I. S., 1984. Lacerta strigata Eichwald, 1831 — Kaspische Smaragdeidechse // Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, band 2/1 (hrsg. von W. Bohme). Wiesbaden: AULA-Verlag. 82 — 99 s.
 Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., Uzzell T. 1985. Parthenogenesis in reptiles // Biology of the Reptilia / Eds R.M.Dawly and J.P.Bogart. N.Y., 1985. V.15. P.412—526;

Названы в его честь 
 Именем Даревского названы несколько видов земноводных и пресмыкающихся (например, гадюка Даревского (Vipera darevskii Vedmederja, Orlov & Tunyev, 1986)).
 Род настоящих ящериц — Скальные ящерицы — носит по-латыни его имя Darevskia.

Открытые виды 
Даревский описал 35 видов пресмыкающихся, в основном ящериц:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Darevskia daghestanica (ящерица дагестанская)

Примечания

Ссылки 
 И. С. Даревский, МОЯ БИОГРАФИЯ (ГЕРПЕТОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ)
 Ящерицы, размножающиеся без самцов

Зоологи России
Зоологи СССР
Герпетологи России
Герпетологи СССР
Заслуженные деятели науки РСФСР
Доктора биологических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Сотрудники Зоологического института РАН
Похороненные на Комаровском кладбище
Лауреаты премии имени И. И. Мечникова